La société belge Vérandas Willems a sponsorisé différentes équipes cyclistes : 
 une équipe continentale créée en 2008 sous le nom de Willems Veranda's, nommée Veranda's Willems en 2009 et 2010, puis devenue une équipe continentale professionnelle en 2011 sous le nom de Veranda's Willems-Accent puis Accent Jobs-Willems Veranda's en 2012. La société n'est ensuite plus sponsor-titre et l'équipe devient Accent Jobs-Wanty en 2013 puis Wanty-Groupe Gobert à partir de 2014 ;
 une équipe continentale Verandas Willems créée en 2013 et disparue à l'issue de la saison 2016 à la suite de la fusion de deux sponsors ; 
 une équipe continentale professionnelle Verandas Willems-Crelan à partir de 2017, née de l'union entre les sponsors Vérandas Willems et la banque belge mutualiste Crelan ;
 une équipe de club depuis les années 2010 portant le nom de Verandas Willems-Crabbé-CC Chevigny en parallèle des autres sponsorings.